

Architettura 
 Tetti – plurale di tetto

Cucina 
 Torta dei Tetti – dolce dell'omonima frazione di Dronero

Geografia 
Italia
 Tetti – frazione di Dronero, in Piemonte
 Tetti – frazione di Prascorsano, in Piemonte
 Tetti Bagnolo  – frazione di Carignano, in Piemonte
 Tetti Colletta Sottana  – frazione di Entracque, in Piemonte
 Tetti Francesi  – frazione di Rivalta di Torino, in Piemonte
 Tetti Gargetti – frazione di Entracque, in Piemonte
 Tetti Grangia – frazione di Sciolze, in Piemonte
 Tetti Miclot  – frazione di Entracque, in Piemonte
 Tetti Olli – frazione di Piossasco, in Piemonte
 Tetti Patrunet  – frazione di Entracque, in Piemonte
 Tetti Perulet  – frazione di Entracque, in Piemonte
 Tetti Prer  – frazione di Entracque, in Piemonte
 Tetti Rim  – frazione di Entracque, in Piemonte
 Tetti Scaglia – frazione di Piossasco, in Piemonte
 Tetti Violino  – frazione di Entracque, in Piemonte

Pagine correlate 
 Tetto (disambigua)

Altri progetti